Full Metal Jacket peut designer :
 Full Metal Jacket, un film américain réalisé par Stanley Kubrick, sorti en 1987 ;
 full metal jacket bullet, le nom anglais d’une balle blindée.